Tibetbär steht für:
 Kragenbär (Ursus thibetanus)
 Ursus arctos pruinosus, Tibetischer Blaubär oder Tibetischer Braunbär, eine Unterart des Braunbären